Die Abkürzung BDFL steht für:

 Benevolent Dictator for Life, einen Titel aus der Computerszene
 Bund Deutscher Fußball-Lehrer, Berufsverband der Fußballtrainer in Deutschland

BDFL